Heinrich Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Steinmann (Ingenieur, 1899) (1899–1969), deutscher Ingenieur, Manager und Ministerialbeamter 
 Heinrich Steinmann (Ingenieur, 1931) (* 1931), Schweizer Elektroingenieur und Manager
 Heinrich Christian Steinmann (1820–1902), deutscher Bassposaunist
 Heinrich Ferdinand Steinmann, eigentlicher Name von Heinrich Ferdinand Mannstein (1806–1872), deutscher Theologe, Sänger und Schriftsteller